Il College Basketball Invitational 2022 si è disputato dal 19 al 23 marzo 2022, data della finale. Si è trattata della 14ª edizione della manifestazione e vi hanno partecipato 16 squadre.

Hanno vinto il titolo i Seahawks della University of North Carolina at Wilmington, allenati da Takayo Siddle. Miglior giocatore della manifestazione è stato nominato Jaylen Sims.

Squadre partecipanti 
Le squadre partecipanti all'edizione 2022 sono 16, inserite in un unico tabellone a eliminazione diretta. La Bellarmine University ha rifiutato l'invito a partecipare.

Risultati

Squadra vincitrice

Allenatore:  Takayo Siddle
Vice-allenatori: Kurt Kanaski, Travis Hackert, Craig Ponder, Hunter Henderson

Voci Correlate 
Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2022
National Invitation Tournament 2022
The Basketball Classic 2022

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2022
2022